Stripserie:
Soeperman (strips), een stripreeks
Soeperman (album), eerste album in de gelijknamige reeks
Soeperman (personage), het hoofdpersonage in de gelijknamige reeks
Personen:
André Soeperman, Surinaams politicus